18-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 20 апреля по 1 ноября 2008. Победителем стал «ДСК-Гомель».

Итоговая таблица

См. также 
 Высшая лига 2008
 Первая лига 2008

Ссылки 
 Вторая лига 2008 на kick-off.by

Футбол в Европе в 2008 году
Вторая лига Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2008 году